Het Noord-Afrikaans kampioenschap voetbal werd in 1921 opgericht onder toezich van de Franse voetbalbond. De oorspronkelijke naam van de trofee was Challenge Steeg, naar de Algerijnse gouverneur.  In 1946 werd de naam Challenge Louis-Rivet aangenomen. 

Deelnemers kwamen uit de toenmalige liga's van Frans Noord-Afrika: Marokko, Tunesië, Algerije, Oran en Constantine.

Winnaars

Challenge Louis Rivet (1946-1956)

Regionaal voetbal in Afrika